

Населені пункти та їхні частини

 Крулевець — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Крулевець — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Крулевець — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Крулевець — лісова осада в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Калінінград

Примітки